A 2007-es F3 Euroseries volt a sorozat ötödik szezonja. Az idény április 21-én kezdődött a Hockenheimringen, és itt is ért véget, október 14-én.

A korábbi évekhez hasonlóan ismét tíz helyszín került be a versenynaptárba, minden helyszínen két versennyel. Az időmérő egy egyben lefutott 60 perces szakasz volt, amelyet egy kb. 110 és egy 80 kilométeres verseny követett.

A bajnokság győztese a francia Romain Grosjean lett.

Versenyzők, csapatok

Versenynaptár

A bajnokság végeredménye 

 Pontozás:

Újoncok

Csapatverseny

Nemzetek kupája

Források

Külső hivatkozások 
 F3euroseries.com
 Formel3guide.com 
 Speedsport

Formula–3 Euroseries szezonok
Formula3